Schwarzbart steht für:

 Blackbeard (um 1680–1718), englischer Pirat
 Schwarzbart der Pirat, belgische Comicserie
 Ignacy Schwarzbart (1888–1961), polnischer Politiker und jüdischer Verbandsfunktionär

Siehe auch
 Schwarz-Bart